SeaWorld Parks & Entertainment (bis 2009 Busch Entertainment Corporation, kurz BEC) ist ein Freizeit- und Themenpark-Betreiber mit Sitz in Orlando, Florida, USA.

Geschichte 
Die SeaWorld Parks & Entertainment ist für die Betreuung und Verwaltung von zwölf Freizeit-, Abenteuer- und Wasserparks in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Entstanden war das Unternehmen Ende der 1950er Jahre aus der Absicht, alle Busch Gardens Parks von einer zentralen Verwaltungseinheit zu betreiben. Der Hauptsitz des Unternehmens befand sich bis 2008 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, im Sommer 2008 wurde der Firmensitz nach Orlando, Florida verlegt. 2009 wurde das Unternehmen vom Konzern Anheuser-Busch InBev an die Blackstone Group verkauft.

Zu den Themenbereichen der Freizeitparks gehören sowohl Fahrgeschäfte als auch Attraktionen mit Tieren. Gezeigt werden dort beispielsweise Meerestiere oder Wildtiere. Die Vergnügungsparks gliedern sich im Wesentlichen in drei Kategorien. Dazu zählen Busch Gardens, SeaWorld sowie Wasserparks. Am 28. Februar 2008 gab das Unternehmen bekannt, dass man bis 2012 einen Vergnügungspark mit SeaWorld, Busch Gardens, Discovery Cove und Aquatica in Dubai errichten will. Die Pläne wurden allerdings aufgrund der Finanzkrise bis auf Weiteres wieder eingestellt.

Die SeaWorld Parks & Entertainment ist mit derzeit rund 20,8 Millionen Besuchern in der Saison 2017 der neuntgrößte Freizeit- und Themenpark-Betreiber weltweit.

Liste der Parks

Weblinks 

 Offizielle Website von SeaWorld Entertainment (englisch)
 Offizielle Website von SeaWorld Parks (englisch)

Einzelnachweise 

Gegründet 1959
Freizeitpark-Betreiber
Unternehmen (Orlando)
Blackstone Group
Dienstleistungsunternehmen (Vereinigte Staaten)